Neißeviadukt bezeichnet mehrere Brückenbauten:

 Neißeviadukt (Görlitz) in Görlitz
 Neißeviadukt (Zittau) in Zittau